Eriphantes telluris — вид губоногих многоножек, единственный в составе монотипического рода  и семейства Eriphantidae. Южная Нижняя Калифорния (Baja California Sur), Мексика. Тонкие и слегка уплощённые многоножки, длина тела до 60 мм при ширине всего 0,6 мм. Окраска тела желтовато-белая, одноцветная. Усики короткие (лишь в 2,3 раза длиннее головы), 14-члениковые. Клипеус очень короткий и широкий.

Количество сегментов, несущих ноги варьирует от 123 до 145.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Губоногие
Животные, описанные в 1970 году
Многоножки Северной Америки
Монотипические роды многоножек
Семейства многоножек
Эндемики Мексики